Загид Мухабулович Абдулин (1906—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1906 году в татарском селе на Волге. Член ВКП(б).

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1922—1964 гг. — пильщик на лесопильном заводе, в совпартшколе, учитель, секретарь Ташаузского районного комитета партии, выпускник Ленинградского сельскохозяйственного университета, первый секретарь Аштского, Пролетарского, Мургабского, Орджоникидзебадского райкомов КПТ, второй секретарь Кулябского обкома КПТ, начальник управления совхозов Таджикской ССР, начальник управления мясомолочной промышленности Совнархоза Таджикской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 2-6-го созывов.

Умер в 1989 году в Душанбе.

Ссылки 
 
 Энсиклопедияи миллии Тоҷик. Том 1 / Под ред. А. Курбанова — Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик — Душанбе, 2011 — ISBN 9789994733453.
 Абдулин

Первые секретари Аштского райкома КП Таджикистана
Первые секретари Пролетарского райкома КП Таджикистана
Первые секретари районных комитетов КП Таджикистана
Вторые секретари областных и окружных комитетов КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 6-го созыва